Die Saison 2015/16 war die 25. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns, die 21. Spielzeit als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die achte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Eröffnet wurde die Saison am 14. August 2015 mit der Partie Güstrower SC 09 gegen den FC Förderkader René Schneider, die 1:0 endete. Der letzte Spieltag fand am 12. Juni 2016 statt. Meister wurde der FC Mecklenburg Schwerin, der somit zur Saison 2016/17 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Teilnehmende Mannschaften 
Aus der Vorsaison der Verbandsliga waren 14 Mannschaften gesetzt. Aus der Oberliga Nordost war keine Mannschaft in die Verbandsliga abgestiegen. Zwei Mannschaften stiegen aus der Landesliga auf. Als Sieger der Staffel Nord war dies der Güstrower SC 09 und als Sieger der Staffel Ost die TSG Neustrelitz II. Aus der Staffel West stieg keine Mannschaft auf. Der Sievershäger SV zog seine Mannschaft aus personellen Gründen noch vor dem Saisonstart zurück.

Statistiken

Tabelle

Einzelnachweise 

201516
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2015 16